

Famiglie 
 Petrozzani – antica famiglia nobile di Mantova

Persone 
 Angelo Petrozzani – avvocato e letterato italiano
 Chiara Albini Petrozzani – nobile italiana
 Isa Petrozzani – pittrice italiana
 Isabella Petrozzani – nobildonna italiana
 Tullio Petrozzani – politico e religioso italiano